Szwajcaria:
 Davos – miasto w kantonie Gryzonia, w regionie Prättigau/Davos

Inne:
 Davos – album Danz CM
 HC Davos – szwajcarski klub hokeja na lodzie

Zobacz też:
 Prättigau/Davos